Peter Helander  ist der Name folgender Personen:

*  Peter Helander (Eishockeyspieler) (* 1951), schwedischer Eishockeyspieler
  Peter Helander (Politiker) (* 1961), schwedischer Politiker, Mitglied des Reichstags